Rozgrywki 1958/1959 były 56 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 16 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Zacatepec.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1957/1958:

 Celaya

 Tampico

W sezonie 1958/1959 występowało 14 drużyn - z drugiej ligi awansowała Celaya, natomiast po ostatnim sezonie spadło Tampico.

Mistrzem Meksyku został zespół C.D. Guadalajara, który skompletował 38 punktów. Królem strzelców został Meksykanin Eduardo González Palmer z 25 bramkami w 26 meczach (0.96 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1958/1959

GUADALAJARA 2. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1958/1959
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej